Název Kýčerský potok má více vodních toků:

 Kýčerský potok (přítok Klenovské Rimavy) – levostranný přítok Klenovské Rimavy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Kýčerský potok (přítok Lipníka) – pravostranný přítok Lipníka na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Kýčerský potok (přítok Stružnice) – pravostranný přítok Stružnice na Slovensku v okrese Snina